Оливье де Клиссон ():

 Оливье I де Клиссон;
 Оливье II де Клиссон;
 Оливье III де Клиссон;
 Оливье IV де Клиссон;
 Оливье V де Клиссон.